Jalil ist ein arabischer Vor- und Nachname. Er wird häufig auch als Dschalil transkribiert.

Jalil ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Jalil (* 1992), afghanischer Badmintonspieler
 Musa Jalil (1906–1944), tatarischer Dichter

Jalil steht weiterhin für:
 Jalil (Rapper), deutscher Rapper aus Berlin

Siehe auch:

 Mustafa Abd al-Dschalil (* 1952), libyscher Politiker